Benoît Macquet est un homme politique français né le  à Berck-sur-Mer.
Gérard Macquet est un ingénieur d'origine belge né en 1859 à Bruges.
Laurent Macquet est un footballeur professionnel français né le  à Lille.
Michel Macquet (dit Bras de fer) est un athlète français, né le  à Amiens.
Jean-Baptiste Macquet est un rameur français, né le  à Dieppe.
Jean-Christophe Macquet est un écrivain français né le  à Nice.
Phil. Macquet est un peintre français né le  à Lille.

en:Macquet